Oxysoma är ett släkte av spindlar. Oxysoma ingår i familjen spökspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spökspindlar
Oxysoma